Opper ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Opper, US-amerikanischer Filmproduzent
 Don Keith Opper (auch: Don Opper; * 1949), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Frederick Burr Opper (1857–1937), US-amerikanischer Comiczeichner und Illustrator
 Ekkhard Schmidt-Opper (* 1961), deutscher Feldhockeyspieler
 Henri Opper de Blowitz (1825–1903), französischer Journalist, Pariser Chefkorrespondent der Times 
 Niko Opper (* 1992), deutscher Fußballspieler